Piłka siatkowa kobiet na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995 – zawody w siatkówce zorganizowane dla sportowców-żołnierzy przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM), które odbywały się we włoskim Rzymie podczas światowych igrzysk wojskowych w dniach 7–12 września 1995 roku.

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
W turnieju brało udział 16 drużyn żeńskich.

Medaliści

System rozgrywek 
W turnieju brało udział łącznie 6 drużyn kobiecych, które został podzielone na 2 grupy, w których zmagania toczyły  systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Do fazy pucharowej awansowały 2 najlepsze drużyny z każdej z grup, które rywalizowały o medale. Rywalizacja toczyła się wg schematu (A1-B2, B1-A2 czyli zwycięzcy grup, grali z zespołami z drugich miejsc. Zwycięzcy meczów półfinałowych grali w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych, a pokonani o medal brązowy.  Drużyny, które zajęły 3 miejsca w grupach rozegrały tzw. mecz pocieszenia o miejsce 5.

Faza grupowa 
 Legenda
 {| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align:center;"
|-
| style="background:#ccffcc; width:2em"| ||Awans do fazy pucharowej.  
| style="background:#FFFFCC; width:2em"| ||Mecz o 5. miejsce     
|}
 Zasady ustalania kolejności: 
 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. większa liczba wygranych setów; 5. wynik bezpośredniego meczu.
 Punktacja: 
 Zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 0 pkt

Grupa A 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- bgcolor="#DCDCDC"
!width="30" |Lp. !!width="175"|Drużyna
!width="30"|Mecze !!width="25"|Z !!width="25"|P !!width="30"|Sety !!width="30"|+/- !!width="30"|Pkt
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || align=left|  || 2 || 2 || 0 || 6-0 || +6 || 4 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 3-3 || 0 || 2 
|- bgcolor=#FFFFCC
| 3 || align=left|  || 2 || 0 || 2 || 0-6 || -6 || 0 
|}
 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- bgcolor="#DCDCDC"
!width="30" |Lp. !!width="175"|Drużyna
!width="30"|Mecze !!width="25"|Z !!width="25"|P !!width="30"|Sety !!width="30"|+/- !!width="30"|Pkt
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || align=left|  || 2 || 2 || 0 || 6-0 || +6 || 4 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 3-3 || 0 || 2 
|- bgcolor=#FFFFCC
| 3 || align=left|  || 2 || 0 || 2 || 0-6 || -6 || 0 
|}
 Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza pucharowa

Półfinały 
 Drabinka półfinałowa 

 Wyniki

Mecz o złoty medal

Mecz o brązowy medal

Mecz o 5. miejsce

Klasyfikacja końcowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Medaliści światowych wojskowych igrzysk sportowych w piłce siatkowej
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Halowa
Kobiety